Кароль Подчашинський (1790—1860) — архітектор, представник класицизму, професор Віленського університету.
 Подчашинський Кирило Васильович (1892—1930) — священик УАПЦ, настоятель Благовіщенського собору м. Дніпропетровська.
 Подчашинський Юрій Олександрович — завідувач кафедри Державного університету «Житомирська політехніка», заслужений метролог України

Примітки